Малино́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Малиновская, Александра Константиновна (род. 1990) — казахстанская спортсменка (пулевая стрельба).
 Малиновская, Вера Степановна (1900—1988) — советская актриса немого кино.
 Малиновская, Елена Константиновна (1875—1942) — общественный и театральный деятель, супруга П. П. Малиновского.
 Малиновская, Зинаида Александровна (1857—?) — русская советская актриса и антрепренёр.
 Малиновская, Любовь Ивановна (1921—2009) — советская и российская актриса.
 Малиновская, Маша (род. 1981) — российская модель, телеведущая, актриса и певица, диджей.
 Малиновская, Мария Юрьевна (род. 1994) — белорусская поэтесса и литературный критик, редактор.
 Малиновская, Муза Григорьевна (1913—1989) — советская спортсменка-парашютистка, разведчица, жена Наума Эйтингона.
 Малиновская, Наталья Родионовна (род. 1946) — советская и российская филолог, переводчик и искусствовед.
 Малиновская, Татьяна Георгиевна (род. 1946) — советская и российская актриса, театральный режиссёр и педагог.
 Малиновская, Юлия Владимировна (род. 1975) — израильский политик, депутат Кнессета. См. также 
 Малиновская волость — одна из 19 территориальных единиц Даугавпилсского края Латвии.
 Малиновская улица — улица в городе Пушкине Пушкинского района Санкт-Петербурга.